Horvátország
Pleš falu Bednja községben, Varasd megyében

 Szerbia
Pleš falu Aleksandrovac községben, a Rasinai körzetben

 Szlovákia
Pleš, Fülekpilis község szlovák neve a Besztercebányai kerületben, a Losonci járásban

 Szlovénia
Pleš falu Žužemberk községben, Délkelet-Szlovénia régióban